Алексе́й Ива́нович Расторгу́ев (; 17 декабря 1931, Лисхимстрой, Украинская ССР, СССР — 13 апреля 2002, Северодонецк, Украина) — советский футболист, защитник. По окончании карьеры игрока — советский и украинский футбольный тренер. Заслуженный тренер Украинской ССР

Биография 
Начал карьеру в 1954 году, в северодонецком «Химике». В 1957 году перешёл в ворошиловградские «Трудовые Резервы», однако провёл за команду всего одну игру. Не закрепившись в составе, вернулся в родной «Химик», за который выступал до 1964 года, был капитаном команды. В 1964 завершил карьеру игрока.

Карьера тренера 
По завершении выступлений приступил к работе в тренерском штабе «Химика». В 1968 стал главным тренером северодонецкой команды. Под его руководством в 1970 году Химик стал чемпионом класса «Б», выиграв финал УССР и получил право на повышение в классе. В 1972 году стал начальником команды, проработав на этой должности 2 года.

С 1975 года — старший тренер кировоградской «Звезды». В том же году возглавляемая им команда выиграла Кубок Украинской ССР. Работал в «Звезде» до конца 1981 года, после чего перешёл в днепродзержинский «Металлург», а в 1985 стал главным тренером стахановского «Стахановца». С 1987 года — тренер в горловском «Шахтёре». На этой должности работал до 1989 года, в 1988 году некоторое время был главным тренером команды. После этого вернулся в родной «Химик», сначала на должность тренера, а позднее — начальника команды. Проработал в северодонецком клубе до 1997 года. Умер 13 апреля 2002 года в возрасте 70 лет

С 2003 года в Северодонецке проводится футбольный турнир памяти заслуженного тренера Украины Алексея Расторгуева.

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр класса «Б» (УССР): 1967
 Чемпион класса «Б» (УССР): 1970
 Обладатель Кубка УССР: 1975

Индивидуальные 
 Заслуженный тренер УССР (1967)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Химик» Северодонецк
Игроки ФК «Заря» Луганск
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Химик» Северодонецк
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Сталь» Каменское
Тренеры ФК «Стаханов»
Тренеры ФК «Шахтёр» Горловка